Alexander Keith’s Tankard 2010, turniej wyłaniający mistrzów Nowego Brunszwiku mężczyzn w curling a zarazem reprezentację prowincji na Tim Hortons Brier 2010.

Zawody finałowe z udziałem 8 drużyn rozegrano w dniach 3-7 lutego 2010, w Moncton na lodowisku Curling Beauséjour Inc. 8 zespołów zostało wyłonionych między 15 a 17 stycznia 2010 w turnieju Alexander Keith’s Mens Provincial Preliminary.

Poprzednie zawody wygrała drużyna Russa Howarda, która postanowiła nie brać udziału w tegorocznej rywalizacji. W turnieju wystąpił jego syn Steven, który gra w drużynie Jamesa Grattana. Ten zespół zwyciężył w finale 6:3.



Drużyny

Klasyfikacja końcowa

Play-off

Finał

Półfinał

Tie-breaker 
6 lutego 2010; 14:00

Round Robin

Sesja 1. 
3 lutego 2010; 19:00

Sesja 2. 
4 lutego 2010; 9:00

Sesja 3. 
4 lutego 2010; 14:00

Sesja 4. 
4 lutego 2010; 20:00

Sesja 5. 
5 lutego 2010; 14:00

Sesja 6. 
5 lutego 2010; 19:00

Sesja 7. 
6 lutego 2010; 9:00

Zobacz też 
 Sezon 2009/2010 w curlingu

Przypisy

Bibliografia 
 

2010 w curlingu
2010